— город в Японии, расположенный в южной части префектуры Айти на берегу нижнего течения реки Яхаги, которая впадает в тихоокеанский залив Микава (:en:Mikawa Bay). Основан 15 декабря 1953 года путём слияния посёлков Нисио и Хирасака уезда Хадзу. Город специализируется на хлопке, чае и запчастях для автомобилей. В Нисио расположена библиотека Ивасэ.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Айти